Biasolettia platycarpa är en flockblommig växtart som först beskrevs av Hub.-mor., och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Biasolettia platycarpa ingår i släktet Biasolettia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
platycarpa